Barceló puede referirse a:
 Barceló, un apellido;
 Barceló (371), une goleta de España que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló.
 Ron Barceló, un ron de la República Dominicana.
 Barceló, un barrio de Málaga (España).
 Barceló (P-11), un patrullero de la Armada Española que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló.
 Barceló (torpedero), un torpedero de la Armada Española que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló.
 Clase Barceló, un tipo de buque patrullero-guardacostas que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló.
 Fundación Hector Alejandro Barceló, el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de Argentina.
 Grupo Barceló, la cadena hotelera multinacional.
 Hijos de Antonio Barceló, el grupo multinacional de vinos.
 Mercado de Barceló, una recopilación de artículos de la escritora española Almudena Grandes.
 USS Barcelo (IX-199), un dragaminas de la Armada de Los Estados Unidos que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló.
 USS Barcelo (YT-105), un remolcador de la Armada de Los Estados Unidos que recibió su nombre en honor al almirante Antonio Barceló. 
 Pueblo Barceló, localidad del departamento de Florida, en Uruguay.
 'Villa Barceló', localidad del partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Además, es el primer apellido de las siguientes personas:

 Alberto Barceló político conservador argentino de la primera mitad del siglo XX, fue intendente del Partido de Avellaneda.
 Àngels Barceló (Barcelona, 7 de septiembre de 1963) es una periodista española.
 Antonio Barceló (Palma de Mallorca, 1 de octubre de 1717 - ibídem, 30 de enero de 1797) fue un marino y militar español.
 Elia Barceló (Elda, Alicante, España, 29 de enero de 1957) fue una escritora española.
 François Barcelo (Montreal, 4 de diciembre de 1941) es un escritor de Quebec.
 José María Barceló Palá sindicalista español, secretario general de las Universidades Laborales, procurador en las  Cortes Españolas.
 Miquel Barceló (Felanich, Baleares, 1957) es un pintor español.
 Miquel Barceló García es un editor, traductor y escritor español, especializado en el género de la ciencia ficción.
 Ricardo Barceló es un guitarrista y compositor de Trío Sefarad.
 Pere Joan Barceló (Capsanes, 1682 - Hungría, 1741) fue un guerrillero español, más conocido como el Carrasclet.
 Joan Barceló i Cullerés (Menarguéns, La Noguera, 1955 - Barcelona, 1980) fue un poeta y novelista español en lengua catalana
 Pau Barceló Faix (Barcelona 1910 - 1997) es un fotógrafo español.
 Luis Barceló Jover (1896 - Madrid 1939) fue militar español perteneciente al Partido Comunista que luchó en la Guerra Civil con la República.
 Eduardo Barceló Llacuri fue un miembro del Partido Comunista de España.
 Joana Barceló Martí (Ciudadela de Menorca) es una política menorquina del PSIB-PSOE.
 Víctor Manuel Barceló (Villahermosa, Tabasco) es un político mexicano y exgobernador Interino de Tabasco, México.
 Luis Vicente Barceló Vila (Alcira 1948) es un economista e ingeniero agrónomo español.

Y el segundo apellido de las siguientes
 Casta Álvarez Barceló, (Zaragoza 1776) fue una defensora de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia Española.
 Josep Maria Gavín Barceló (Barcelona, 1930) es un coleccionista español.
 Jorge A. Pellicer Barceló (Santiago, Chile, 1966) es un futbolista chileno.
 Carlos Antonio Romero Barceló (San Juan, 2 de septiembre de 1932) fue el quinto Gobernador de Puerto Rico electo democráticamente de 1977 a 1985.
 Albert Torres Barceló (Ciudadela de Menorca, 1990) es un deportista español.